Der Boulogne-Billancourt-Halbmarathon ist ein Halbmarathon, der seit 1997 in Boulogne-Billancourt stattfindet. Er wird vom Athletic Club de Boulogne-Billancourt und der Stadt Boulogne-Billancourt organisiert.

Wegen der im Lauf der Jahre enorm gestiegenen Popularität der Veranstaltung sind die Startplätze mittlerweile limitiert.

Die 19. Ausgabe 2015 wurde aufgrund der Terroranschläge vom 13. November 2015 in Paris abgesagt.

Strecke 

Start und Ziel ist vor dem Rathaus der Stadt. Auf den parallel zur Seine verlaufenden Straßen wird eine große und eine kleine Runde absolviert.

Siegerliste 

Quelle: Website des Veranstalters

Weblinks 

 Offizielle Website

Fußnoten 

Halbmarathon
Laufveranstaltung in Frankreich
Sportveranstaltung im Département Hauts-de-Seine
Halbmarathon
Gegründet 1997